Вулиця Котляревського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Дрогобич.
Вулиця Котляревського — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Івана Котляревського — вулиця в місті Кам'янське.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Київ, селище Жуляни.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Рубіжне.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Котляревського — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця Котляревського — одна із колишніх вулиць Києва, знаходилась в історичній місцевості Чоколівка, у Залізничному (нині Солом'янському районі).

Вулиці, названі на честь людей